Der CEV-Pokal 2002/03 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe CEV-Pokal 2002/03 (Herren)
 bei den Damen, siehe CEV-Pokal 2002/03 (Damen)